Кубок наций ОФК 2012 () — девятый Кубок наций ОФК, розыгрыш которого прошёл в июне 2012 года на Соломоновых Островах. Групповой турнир этого соревнования также являлся вторым раундом отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2014 года в зоне ОФК. Победитель Кубка наций получал право на участие в Кубке конфедераций 2013 в Бразилии. Впервые победителем этого турнира стала сборная Таити: до этого турнир выигрывали только сборная Австралии и сборная Новой Зеландии.

Место проведения 
Турнир должен был пройти в Фиджи, но в марте 2012 года ОФК лишила Фиджи права проведения Кубка и передала его Соломоновым Островам. Все игры прошли на стадионе «Лоусон Тама» в Хониаре.

Участники 
В турнире участвуют 8 команд.

Автоматически попавшие на турнир команды:

 
 
 
 
 
 
 

Прошедшая отбор:

Отборочный турнир 

Первый раунд отборочного турнира ЧМ-2014 в зоне ОФК являлся также отборочным турниром Кубка наций ОФК 2012.

Стадионы 
Все матчи проводились на стадионе «Лоусон Тама» в Хониаре.

Групповой турнир 
Команды, занявшие 1-2 места в группах, выходят в плей-офф. Жеребьёвка прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. Составы корзин:

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
6 голов

  Жак Аэко

5 голов

  Крис Вуд

  Лоренцо Тео

4 гола

  Бертран Кай
  Бенджамин Тотори

  Альвен Тео
  Джонатан Тео

3 гола

  Робер Тассо

2 гола

  Жорж Гоп-Фенепей
  Рой Кайара
  Шейн Смелц

  Стиви Шон Ю
  Теаоньи Тео

  Николя Валлар (2)
  Жан Нако Напраполь

1 гол

  Масиу Дунадаму
  Мариус Бако
  Калайе Гнипат
  Джудикаэль Иксоэйе (1)
  Иамэль Кабеу

  Дик Каума
  Томми Смит
  Нил Ханс (1)
  Кема Джек
  Силао Мало

  Гимсон Теледа
  Руао Дегаж
  Брайан Колтэк
  Дерек Малас
  Фредди Вава

 В скобках указано число голов, забитых с пенальти.

Награды 
Следующие футболисты получили награды в номинациях:

 Золотой мяч (лучший игрок):  Николя Валлар
 Золотая бутса (лучший бомбардир):  Жак Аэко
 Золотая перчатка (лучший вратарь):  Рокки Найикейн
 Приз честной игры (Fair Play):

Примечания

Ссылки 
 

Кубок наций ОФК
2012 год в футболе
Чемпионат мира по футболу 2014
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
Июнь 2012 года
Международные спортивные соревнования на Соломоновых островах